Клубника — железнодорожная станция ЮУЖД на однопутной ветке Еманжелинск — Полетаево I. Станция электрифицирована. Используется для пригородных электричек и грузовых работ. От станции отходят подъездные пути к цементному заводу.

История

Транспортное значение

Примечания 

Станции Южно-Уральской железной дороги